Barnard Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barnard Knob (North Carolina)
 Barnard Knob (Texas)